Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила тенісну кар'єру 14 травня 2008 року.

Агнешка Радванська виграла титул, перемігши у фіналі Надію Петрову з рахунком 6–4, 6–7(11), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
International Women's Open